Dangerous Minds (Brasil/Portugal: Mentes Perigosas) é um filme estadunidense de 1995, dos gêneros drama biográfico e policial, dirigido por John N. Smith, com roteiro de Ronald Bass baseado na autobiografia My Posse Don't Do Homework, de LouAnne Johnson.

Estrelado por Michelle Pfeiffer, o filme recebeu crítica negativas, mas tornou-se um sucesso de bilheteria no verão de 1995, arrecadando mais de US$ 179 milhões internacionalmente e levando à criação de uma telessérie homônima com Annie Potts que durou 17 episódios.

Elenco

Produção
Michelle Pfeifer estava grávida durante a produção, diversos truques foram usados para esconder a barriga da atriz. Roupas como saias longas e sueteres são usados nas cenas em que Pfeiffer aparece carregando grandes objetos. A escola real na qual LouAnne Johnson ensinou, Carlmont High School, em Belmont, Califórnia, foi considerado como um local de filmagem, mas a maioria das filmagens foi concluída em Burbank, Califórnia na Warner Bros. Burlingame High School em Burlingame foi usada como local de filmagem para todas as cenas externas. A cena do parque de diversões foi feita em Santa Cruz, Califórnia, no Santa Cruz Beach Boardwalk.

Andy García chegou a gravar cenas como um pretendente de Michelle Pfeiffer, mas elas foram cortadas antes do lançamento. 

Dangerous Minds foi um dos últimos filmes do produtor Don Simpson. Ele ajudou a escolher músicas para a trilha sonora do filme.

Trilha sonora
A trilha sonora e seu primeiro single 'Gangsta's Paradise' tiveram grande sucesso, e receberam indicações para o Grammy Award para Record of the Year e o NAACP Image Award de Melhor Álbum de Trilha Sonora. Coolio ganhou o Grammy Award para desempenho solo de rap pelos seus vocais em Gangsta's Paradise e a canção foi indicada para a lista das melhores canções de filmes estadunidenses segundo o American Film Institute. No MTV Movie Awards de 1996, foi indicado em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Performance Feminina (Michelle Pfeiffer), Mulher Mais Desejável (Michelle Pfeiffer) e melhor canção de cinema (Coolio). O videoclipe de 'Gangsta's Paradise', com Michelle Pfeiffer, venceu o MTV Music Video Award de melhor vídeo de rap e o MTV Music Video Award de melhor vídeo de um filme.

Sinopse
Realizando o sonho de dar aulas, a ex-marine LouAnne Johnson é designada para ensinar inglês a um grupo de adolescentes rebeldes e com baixa autoestima. LouAnne não poupará esforços para ganhar a confiança deles e a fazer a diferença em suas vidas, mas também aprenderá amargas lições.

Na cultura popular
Em sua canção de 1996 "Amish Paradise", o cantor Weird Al Yankovic fala sobre a cultura Amish fazendo uma paródia da música deste filme.

Em 2009, o site de comédia CollegeHumor lançou um trailer para o filme inexistente Dangerous Wands ("Varinhas Perigosas"), uma paródia do filme. O enredo conta com uma adulta Hermione Granger, uma personagem da série baseada nos aclamados livros de Harry Potter de J. K. Rowling, que ensinará na "a pior escola de magia de todas".

Filmes dos Estados Unidos de 1995
Filmes de drama biográfico dos Estados Unidos
Filmes produzidos por Jerry Bruckheimer
Filmes de drama biográfico da década de 1990
Filmes policiais da década de 1990
Filmes ambientados em São Francisco (Califórnia)
Filmes policiais dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por John N. Smith
Filmes sobre adolescentes
Filmes baseados em biografias
Filmes adaptados para a televisão
Filmes sobre educadores
Filmes em língua espanhola
Filmes em língua inglesa
Filmes da Hollywood Pictures